

События 

 Консулы Гай Веттий Грат Сабиниан и Марк Флавий Вителлий Селевк.
 26 июня — римский император Гелиогабал провозглашает Александра Севера своим наследником.
 Лю Бэй провозгласил себя императором Шу Хань в Сычуани. Стал марионеткой в руках мудреца Чжугэ Ляна. Девиз «Человек и Дружба».

Скончались 
 Помпоний Басс — римский политический деятель. 
 София Сицилийская — христианская мученица.
 Чжан Фэй (р. 167) — китайский военачальник эпохи Троецарствия.

См. также